4232 Aparicio è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1977, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 1,9362142 UA e da un'eccentricità di 0,0833502, inclinata di 21,70295° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1977
Aparicio